

Кассвілл — місто, штат Міссурі
 Кассвілл — місто, штат Пенсільванія
 Кассвілл — місто, штат Вісконсин
 Кассвілл — селище, штат Вісконсин
 Кассвілл — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія